Einheitsbahnhof ist die Bezeichnung für mehrere standardisierte Bahnhofsbauten:
Einheitsbahnhof (Großherzogtum Hessen)
Einheitsbahnhof (Württemberg)